

Geografia 
 Brancourt-en-Laonnois – comune francese nella regione dell'Alta Francia
 Brancourt-le-Grand – – comune francese nella regione dell'Alta Francia

Persone 
 Jean-Pierre Brancourt – storico francese
 Karen Brancourt – vogatrice australiana